Рябинкино — название населённых пунктов в России:

 Рябинкино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Рябинкино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Рябинкино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Рябинкино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Рябинкино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Рябинкино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.